Première conjecture de Hardy-Littlewood
Seconde conjecture de Hardy-Littlewood
 Conjecture de Littlewood